Kirwin steht für:

 Kirwin (Kansas), City im Phillips County, Bundesstaat Kansas, USA
 Kirwin (Wyoming), ehemalige Bergbau- und Goldgräberstadt in den Absaroka Mountains im Westen des US-Bundesstaates Wyoming